La Maudite est le titre de plusieurs œuvres :
 La Maudite, film de Norbert Benoit sorti en 1949 ;
  (Margherita da Cortona), film de Mario Bonnard sorti en 1950 ;
 La Maudite, roman de Guy des Cars paru en 1954 ; En 1956, la traduction anglaise, par Lawrence G. Blochman, est parue sous le titre The Damned One en tant que roman lesbien de pulp fiction.

De plus :
 La Maudite est une bière québécoise brassée par Unibroue.

Voir aussi 
 La Maudite Tournée, double album de Robert Charlebois (1995)